Lagtingsvalget på Færøerne 2002 blev afholdt den 30. april 2002.

Resultater 

Stemmeberettigede: 33 522
Optalte stemmer:  30 717
Valgdeltalgelse: 91,6 %

Eksterne links 

Hagstova Føroya — Íbúgvaviðurskifti og val (Færøsk statistik)
Election Resources on the Internet: Elections to the Faroese Løgting - Results Lookup

2002
Politiske valg i 2002